Ili kan henvise til flere steder:
 Ili er et autonomt præfektur for kasakher i Xinjiang i Folkerepublikken Kina.
 Ili (flod) er en flod der løber i Ili i Xinjiang i det nordvestlige Kina, og i det sydøstlige Kasakhstan (Almaty oblast).